Termenul „Arhipelagul Antilelor” se poate referi la:

Antilele Mari
Antilele Mici

Vezi și
Marea Sargaselor
Marea Caraibelor
Caraibe